Schwartzia peut faire référence à plusieurs taxons :

 Schwartzia  Vell. 1829 : un genre de plantes de la famille des Marcgraviaceae.
 Schwartzia (Blandin, 1988) : un genre de lépidoptères, synonyme de Morpho Fabricius, 1807